Crook es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Cook (Illinois)
 Condado de Crook (Oregón)
 Condado de Crook (Wyoming)